Stegmaier ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Stegmaier (* 1983), deutscher Journalist und Radiomoderator
 Jamey Stegmaier (* 1981), amerikanischer Spieleautor
 Sebastian Stegmaier (* 1973), deutscher Fernsehproduktionsleiter
 Werner Stegmaier (* 1946), deutscher Philosoph

Siehe auch:
 Stegmayer
 Stegmeier
 Stegmeyer